Бильлях () — топоним в России якутского происхождения.

 Бильлях — озеро, между р. Кукусунда и р. Дяра, координаты 68°35'	107°43’.
 Бильлях — река, левый приток р. Чондон, координаты 70°58'	139°15’.
 Бильлях — река, впадает в озеро, Аппыт, координаты 67°27'	137°23’.
 Бильлях — река, правый приток р. Тирех-Юрюе, координаты 66°13'	135°26’.
 Бильлях — река, левый приток р. Нельгесе, координаты 66°01'	134°40’.
 Бильлях — остров, образован рекой Лена и её правобережной протокой, координаты 67°30'	123°12’.
 Бильлях — река, левый приток р. Адыча, координаты 67°08'	135°46’.
 Бильлях — река, левый приток р. Муна, координаты 68°07'	121°02’.
 Бильлях — река, левый приток р. Большая Куонамка, координаты 70°12'	112°25’.
 Бильлях — река, правый приток р. Анабар, координаты 71°04'	113°44’.
 Бильлях — озеро, в правобережье р. Бухурук, координаты 68°23'	130°17’.
 Бильлях — урочище, на левом берегу р. Чондон, координаты 70°58'	139°14’.
 Бильлях — река, впадает в бухту Нордвик моря Лаптевых, координаты 73°51'	111°14’.
 Бильлях — озеро, северо-восточнее оз. Оротко	70°55'	138°37’.
 Бильлях — река, правый приток р. Оччугуй-Мурбайы, координаты 61°16'	114°48’.
 Бильлях — озеро, на правом берегу р. Кемпендяй, координаты 62°09'	119°14’.
 Бильлях — падь на правом берегу р. Кемпендяй, координаты 62°10'	119°13’.
 Бильлях — река, правый приток р. Мейик-Юряге, координаты 63°11'	116°52’.
 Бильлях — озеро, на левом берегу р. Бильлях, координаты 63°26'	118°26’.
 Бильлях — река, впадает в Вилюйское водохранилище, координаты 63°07'	111°.
 Бильлях — река, впадает в Вилюйское водохранилище, координаты 62°59'	110°40’.
 Бильлях — озеро, в правобережье р. Вилюй, координаты 62°55'	112°26’.
 Бильлях — озеро, в левобережье р. Марха, координаты 63°46'	116°40’.
 Бильлях — река, правый приток р. Чона, координаты 62°06'	110°03’.
 Бильлях — река, впадает в Вилюйское водохранилище, координаты 63°26'	110°20’.
 Бильлях — озеро, на левом берегу р. Хотугу-Мастах, координаты 72°02'	126°42’.
 Бильлях — пески, юго-восточнее острова Курунгнах-Сисе в дельте р. Лена, координаты 72°08'	126°22'.
 Бильлях — остров северо-восточнее острова Собо-Сисе в дельте р. Лена, координаты 72°34'	129°02'.
 Бильлях — озеро, в левобережье р. Суолама, севернее оз. Лапа 72°53'	110°50'.
 Бильлях — река, правый приток р. Ластик-Суолама	72°54'	110°43’.
 Бильлях — озеро, на левом берегу р. Лена, координаты 61°08'	126°56’.
 Бильлях — река, левый приток р. Лена, координаты 60°35'	122°53’.
 Бильлях — река, правый приток р. Олёкма, координаты 60°13'	121°09’.
 Бильлях — озеро, на левом берегу р. Дугда, координаты 61°48'	126°59’.
 Бильлях — озеро, восточнее истока р. Кюеле, координаты 62°02'	131°40’.
 Бильлях — река, левая составляющая р. Кюэнехтях, координаты 62°38'	126°30’.
 Бильлях — падь юго-западнее истока р. Бордыалах, координаты 62°42'	126°14’.
 Бильлях — река, правый приток р. Алдан, координаты 58°50'	126°36’.
 Бильлях — река, левый приток р. Олоннгоро, координаты 59°03'	124°21’.
 Бильлях — река, правый приток р. Крестях, координаты 58°26'	121°52’.
 Бильлях — река, правый приток р. Вилюй, координаты 63°27'	119°03’.
 Бильлях — река, правый приток р. Синяя, координаты 61°09'	126°51’.
 Бильлях — река, правый приток р. Бытантай, координаты 67°10'	130°30’.
 Бильлях — озеро, в междуречье р. Дянышка и р. Ляписке, координаты 65°16'	126°44’.
 Бильлях — озеро, между р. Орто-Олунгда и р. Дянгха, координаты 64°37'	121°43’.
 Бильлях — озеро, между р. Лена и р. Ундюлюнг, координаты 66°11'	124°16’.
 Бильлях — озеро, на левом берегу среднего течения р. Мастах, координаты 65°37'	119°42'.
 Бильлях — озеро, в правобережье верхнего течения р. Дярбанг, координаты 66°06'	117°34'.
 Бильлях — урочище, в устье реки Юрюнг-Сире, левый приток р. Чона, координаты 62°06'	110°03'.
 Бильлях — река, левый приток р. Лена, координаты 59°51'	118°30'.

Примечания